Кубок Футбольной лиги 1982/83 () стал двадцать третьим розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 30 августа 1982 года по 26 марта 1983 года.

Победу в турнире в третий раз подряд одержал клуб «Ливерпуль», обыгравший в финальном матче «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровка

Пятый раунд

Матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте RSSSF.com 
 Турнир на сайте Football Club History Database 

1982